Kożuchy ist ein polnischer Ortsname bzw. -namensbestandteil:
 Kożuchy (Biała Piska), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Kosuchen, 1938 bis 1945 Kölmerfelde, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Kożuchy Małe (Biała Piska), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Kożuchy Małe (Giżycko), Siedlung im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Klein Kosuchen, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Kożuchy Wielkie, Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Groß Kosuchen, 1938 bis 1945 Allenbruch, Kreis Lötzen, Ostpreußen

Siehe auch: 
 Kożuchówka
 Kożuchówek